Felpéc, Győr-Moson-Sopron megye
Kajárpéc, Győr-Moson-Sopron megye

Történeti földrajz
Balázspéc
Kispéc - Kajárpéc része
lásd még: Péc nemzetség, Pécs